PGP har flere betydninger:
 PGP Corporation – amerikansk softwarefirma, nu en del af Symantec.
 Procter & Gamble Productions
 ICAO-koden for Perm Airlines
 Pretty Good Privacy